NCOS kan verwijzen naar:
 11.11.11, voorheen Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking, Belgisch ontwikkelingswerk. 
 Network Computer Operating System, besturingssysteem van de Acorn Network Computer.